Зита, Франтишек (29 ноября 1909, Прага — 1 октября 1977, Прага) — чехословацкий шахматист, международный мастер.
 Зита (1212, Монсаграти — 27 апреля 1272, Лукка, Италия) — святая Римско-католической церкви, почитается покровительницей горничных и домашней прислуги.
 Зита — название буквы дзета в современном греческом языке.

Другое 
 (689) Зита — астероид главного пояса, который был открыт 12 сентября 1909 года.

См. также 
 «Зита и Гита» — индийский фильм Рамеша Сиппи, вышедший в прокат в 1972 году.